Zu Veterinäramt siehe:
 zur Situation in Deutschland: Veterinäramt (Deutschland)
 zur Situation in Schweizer Kantonen: Veterinäramt (Schweiz)